Diluvicursor — род некрупных птицетазовых динозавров инфраотряда орнитопод, известный по ископаемым остаткам из нижнего альба Австралии. В род включают единственный вид Diluvicursor pickeringi. Известны два экземпляра: позвонок и частичный посткраниальный скелет, обнаруженные в 2005 году в свите  и описанные в 2018 году.

Открытие и название 

Окаменелые остатки Diluvicursor были найдены в 2005 году в австралийском штате Виктория, в свите Эумералла, которая датируется нижним альбским ярусом (приблизительно 113—112 млн лет назад). Здесь же, на берегу мыса Отуэй, недалеко от широко раскопанной бухты Динозавров, прежде были обнаружены остатки нескольких других птицетазовых, наряду с остатками других видов. Новая локация получила название «Западный песчаник Эрика Рыжего» (). О находке в научной публикации сообщили в 2009 году Томас Рич и его коллеги.

Голотип NMV P221080 состоит из почти полного сочленённого хвоста, не имеющего только первого, второго и двенадцатого позвонков, и фрагментов нижней правой конечности. Окаменелости сохранились на каменной плите. По-видимому, тело динозавра смыло быстрым, полноводным потоком и впоследствии поймано в ловушку из растительного мусора возле древесного пня. Окаменелости принадлежали неполовозрелой особи. Образец NMV P229456, частичный хвостовой позвонок более крупной особи, найденный поблизости в том же месторождении, был также отнесён к таксону.

Название и описание нового таксона было зарегистрировано в январе 2018 года через интернет на сайте ZooBank — официальном портале Международной комиссии по зоологической номенклатуре. Родовое название таксона происходит от , что означает «наводнение» или «потоп», и  — «бегун». Видовое имя pickeringi дано в честь внёсшего заметный вклад в австралийскую палеонтологию вклад Дэвида А. Пикеринга, который умер во время подготовки исследования.

Описание 

Типовой образец считается окаменелостью особи-подростка около 1,2 метра в длину. Для воссоздания утраченный частей скелета были условно взяты пропорции гипсилофодона. В статье отмечалось, что сохранение остатков хвоста в согнутом виде сделало невозможным определение его точного размера. На основании изолированного хвостового позвонка была дана примерная оценка длины взрослой особи в 2,3 метра.

Филогения 
Возможное филогенетическое положение таксона может быть отображено следующей кладограммой, восстановленной анализом М. Херна и коллег (2019):

Примечания 

Орнитоподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Ископаемая фауна Австралии
Фоссилии, описанные в 2018 году